Робишо́ () — фамилия французского происхождения.

Известные носители:
 Робишо, Даниэль — канадский и американский графический дизайнер и специалист по компьютерной анимации.
 Робишо, Луи (1925—2005) — канадский государственный деятель, премьер-министр Нью-Брансуика.
 Робишо, Эллери (род. 1948) — канадский кёрлингист и тренер.